Сражение за Атланту (), известное так же как сражение при , было сражением во время Битвы за Атланту в годы американской гражданской войны. Оно произошло 22 июля 1864 года юго-восточнее города Атланта, штат Джорджия. В этом сражении федеральная армия сумела опрокинуть и разбить силы Конфедерации, обороняющие город. Однако, оно не привело напрямую к сдаче города, который держался ещё шесть недель.

Предыстория 
Во время битвы за Атланту генерал-майор Уильям Текумсе Шерман командовал федеральными силами на западе. Главной силой в сражениях была Теннессийская армия генерала Джеймса Макферсона. Он был мобилен и агрессивен, Шерман и Грант очень его ценили. В самой армии Шермана Джон Логан командовал 15 корпусом, Гренвилл Додж командовал 16-м, а Франклин Блэр — 17-м.

В период перед сражением генерал Джозеф Джонстон постепенно отступал перед превосходящими силами Шермана. Армии двигались вдоль железной дороги от Чаттануги к Мариетте и повторялось одно и то же: Джонстон занимал оборонительную позицию, Шерман пытался её обойти, и Джонстон отступал снова. Когда Джонстон снова отступали после сражения при Ресаке, две армии столкнулись в сражении у горы Кеннесо. Из-за постоянных отступлений командование Конфедерации потеряло веру в Джонстона, поэтому 17 июля 1864, в процессе подготовке к сражению на Пичтри-крик, Джонстон был отстранен от командования и на его место был назначен генерал Джон Белл Худ. Худ сразу ринулся на армию Шермана у Пичтри-крик, но атака была отбита с большими потерями.

Сражение 
Худ приказал корпусу Вильяма Харди двинуться в обход левого федерального фланга. Корпус Бенжамена Читема должен был атаковать с фронта, а кавалерия Джозефа Уилера — выйти к федеральным линиям снабжения. Однако, у Харди ушло слишком много времени на то, чтобы привести войска на позицию для атаки. За это время Макферсон осознал слабость своего левого фланга и отправил туда свой резерв (XVI корпус) на усиление. Корпус Харди встретил этот резервный корпус и завязалось сражение. Первая атака южан была отбита и погиб дивизионный генерал Уильям Уокер, однако федеральный фланг начал отступать. В этот момент сам Макферсон, который выехал вперед на коне, чтобы осмотреть поле боя, был убит пехотинцем противника.

Около Декейтера северян атаковала кавалерия Уилера — под удар попала бригада Джона Спрэйга из 4-й дивизии XVI-го корпуса. Уилер захватил участок Файетевильской дороги, а Харди вышел к Флет-Шоалс-Роуд. Федеральная армия побежала, однако им пришлось спасать артиллерию и вагоны с припасами для XV, XVI, XVII и XX корпусов. Когда атака Харди сорвалась, Уилер не мог удерживать Декейтер и ночью отступил в Атланту. Спрейг впоследствии получил Медаль Почета за этот бой.

Теперь федеральная линия обороны имела вил буквы «L». Харди атаковал короткую часть угла (фланг), а Читем — длинную. Худ решил атаковать противника и с востока и с запада. Сражение завязалось вокруг холма к востоку от города, известного как Бальд-Хилл. Артиллерия с этого холма вела обстрел Атланты. Сражение вокруг холма затянулось до темноты. Северяне смогли удержать холм. Однако, в двух милях севернее отряды Читема прорвали федеральные линии и вышли к Джорджианской железной дороге. Тогда по ним открыли огонь двадцать орудий, размещенных около штаба Шермана, а XV-й корпус перегруппировался и отбил атаку противника.

Северяне потеряли 3641 человек, включая генерал-майора Макферсона. Южане потеряли 8499 человек. Это были страшные потери для небольшой армии Конфедерации, но они продолжали удерживать город. Во время боя был разрушен так называемый «Дом Поттера», построенный в 1857 года и принадлежавший Эфраиму Поттеру, владельцу 65-ти рабов. Во время сражения дом использовали снайперы армии Юга, пока федеральная артиллерия не разрушила его. Один из рабов Поттера был отцом Генри Оссиана Флиппера, который позже стал первым афроамериканцем-выпускником Вест-Пойнта.

Осада и капитуляция 
После сражения Шерман приступил к осаде Атланты. Он начал бомбардировку города и послал кавалерию в набег на западные и южные окраины, чтобы перекрыть снабжение города. Не сумев взять город сходу, он двинул армию на запад и 31 августа перекрыл железную дорогу в Джонсборо, что привело к неудачному для конфедератов сражению при Джонсборо. Худ был вынужден выводить свою армию из Атланты и 1 сентября приказал уничтожить склады, чтобы они не попали в руки противника. Он так же приказал сжечь 81 вагон с боеприпасами, что привело к знаменитому пожару, показанному впоследствии в фильме «Унесенные ветром».

2 сентября майор Джеймс Кэлхоун с группой городских депутатов встретился с капитаном штаба генерала Генри Слокума и сообщил о капитуляции города. Он просил только о защите гражданского населения и частной собственности. Шерман в это время находился в Джонсборо; 3 сентября он послал в Вашингтон телеграмму: «Атланта наша». 7 сентября он перенес в Атланту свой штаб. 14 ноября армия Шермана сожгла в Атланте примерно 400 зданий и на следующий день двинулась на восток, начав «Марш к морю».

Последствия 
Падение Атланты и успех всей Битвы за Атланту широко освещался в газетах Севера, и сильно повлиял на позиции президента Линкольна. В выборах 1864 года участвовали бывший федеральный генерал Джордж Макклелан (демократ) и Авраам Линкольн. Макклелан выступал за переговоры с Югом, но падение Атланты и сожжение Худом склада боеприпасов показало, что конец войне близок и это ослабило позиции сторонников переговоров. Линкольн победил с подавляющим перевесом, набрав 212 голосов из 233.
Несмотря на разрушения во время войны, Атланта быстро восстанавливалась из руин. Как говорил один наблюдатель весной 1865 года, «новый город развивается изумительными темпами». В 1880 Атланта вошла в список пятидесяти крупнейших городов в Штатах. Поле битвы сейчас находится в черте города, и множество стендов обозначают важные места сражения, включая место гибели генерала Макферсона. В 2004 отмечалась 140-я годовщина сражения, по случаю чего были установлены новые стенды.

Источники 
 Bonds, Russell S. (2009). War Like the Thunderbolt: The Battle and Burning of Atlanta. Westholme Publishing. ISBN 978-1-59416-100-1.
 Cox, Jacob D. (1994). Sherman’s Battle for Atlanta. Da Capo Press. ISBN 9780306805882.
 Cozzens, Peter (2002). Battles and Leaders of the Civil War. University of Illinois Press. ISBN 9780252024047.
 Ecelbarger, Gary (2010). The Day Dixie Died: The Battle of Atlanta. Macmillan. ISBN 9780312563998.
 Foote, Shelby (1974). The Civil War, A Narrative: Red River to Appomattox. Random House. ISBN 0-394-74913-8.
 Garrett, Franklin (1987). Atlanta and Environs: A Chronicle of Its People and Events, Volume 1. University of Georgia Press. OCLC 191446.
 Golden, Randy. «The Battle of Atlanta». About North Georgia. http://ngeorgia.com/history/battleofatlanta.html. Retrieved 27 December 2010.
 Kennedy, Frances H. (1998). The Civil War Battlefield Guide (2nd ed.). Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 0-395-74012-6.
 Symonds, Craig (1994). Joseph E. Johnston: A Civil War Biography. W. W. Norton & Company. ISBN 9780393311303.
 Livermore, Thomas Leonard (1900). Numbers and Losses in the Civil War in America, 1861—1865. Houghton, Mifflin and company. https://books.google.com/books?id=jthCAAAAIAAJ.

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в США
Сражения 1864 года
События 22 июля
Июль 1864 года
Сражение за Атланту